Petermann steht für:
 Petermann (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Petermann-Werke, deutscher ehemaliger Landmaschinenhersteller
 Petermann (Schimpanse), dressierter Affe, der durch öffentliche Auftritte und als Werbeträger des Kölner Zoos bekannt wurde.

Petermann ist der Name folgender 
geografischer Objekte:
 Kap Petermann auf der Insel Nowaja Semlja
 Petermann Ranges in Australien
 Petermannfjellet auf Spitzbergen (Insel)
 Petermann Bjerg in Ostgrönland
 Petermann Gletsjer in Nordwestgrönland
 Petermannketten, Gebirgszüge im Königin-Maud-Land, Antarktika:
 Mittlere Petermannkette
 Östliche Petermannkette
 Südliche Petermannkette
 Westliche Petermannkette
 Petermann-Insel
 Petermann-Land

astronomischer Objekte:
 Petermann (Mondkrater), benannt nach August Petermann

Siehe auch:
 Peterman
 Petermännchen (Begriffsklärung)
 Petersmann
 Petermandl
 Petermann-Denkmal
 Petermannia cirrosa
 Petermanniaceae
 Petermannketten
 Petermannland
 Petermanns
 Petermanns Geographische Mitteilungen